The Heart of a Rose – cortometraggio del 1910 diretto da Edwin S. Porter
The Heart of a Rose – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
The Heart of a Rose – film del 1919 diretto da Jack Denton